Iapichino ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Iapichino (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Larissa Iapichino (* 2002), italienische Weitspringerin